

Sigle 
 National Party – Partito Nazionale, partito politico sudafricano
 National Post – quotidiano canadese
 No Problem – "nessun problema" usato nelle chat
 Nonviolent Peaceforce
 Norsk Polarinstitutt – istituto di ricerca polare norvegese
 Noun phrase – sintagma nominale
 NP – Nuovo Politecnico, collana editoriale della casa editrice Giulio Einaudi Editore
 Nyctereutes procyonoides – cane procione
 NP – Battaglioni Nuotatori e Paracadutisti della X MAS
 NP – Nucleo di propaganda del Ministero della cultura popolare della RSI che così firmava cartoline e manifesti propagandistici

Chimica 
 Np – simbolo chimico del nettunio

Codici 
 NP – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Nepal
 NP – codice ISO 3166-2:GH della Regione Settentrionale (Ghana)

Informatica 
 .np – dominio di primo livello del Nepal
 NP – classe di complessità (v. anche NP-completo e NP-difficile)

Letteratura 
 N.P. – romanzo di Banana Yoshimoto

Musica
NP – gruppo musicale Japanoise

Altro 
 Np – simbolo del neper
 NP – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NP – targa automobilistica di Novi Pazar (Serbia)
 NP – Nuovo Partito, partito politico taiwanese

Altri progetti